Gastric inhibitory polypeptide
 Grup d'Investigació Prehistòrica